Saint-Auban (Alpes-Maritimes)
ook:
Saint-Auban-d'Oze, Hautes-Alpes
Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, Drôme